human artificial chromosome – sztuczny chromosom ludzki
 hill-start assist control – układ wspomagający ruszanie samochodem pod górę